Agnes Nygaard Haug (1933) – giudice norvegese
 Eline Nygaard Riisnæs (1913-2011) – musicista norvegese
 Gunnar Nygaard (1903-2002) – botanico danese
 Kristen Nygaard (1949) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore danese
 Kristen Nygaard (1926-2002) – matematico e scienziato norvegese 
 Marc Nygaard (1976) – ex calciatore danese
 Trygve Nygaard (1975) – ex calciatore norvegese
 Vanessa Nygaard (1975) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 William Nygaard (1943) – editore norvegese